Гамова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Гамова (Гамова-Мукасей), Екатерина Александровна (род. 1980) — российская волейболистка, чемпионка мира.
 Гамова, Юлия Петровна (род. 1935) — украинская советская бандуристка, выступавшая в трио «Днепрянка», Народная артистка УССР.